

Patronyme

 Keven Schlotterbeck (1997-), footballeur allemand ;
 Nico Schlotterbeck (1999-), footballeur allemand, son petit frère.

Patronyme allemand